Кисляков — російське прізвище.

Відомі носії 

 
 Кисляков Анатолій Васильович (1918—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Кисляков Василь Павлович (1916—1990) — перший Герой Радянського Союзу серед воїнів Північного флоту.
 Кисляков Володимир Сергійович (1949—1988) — радянський футболіст.
 Кисляков Костянтин Сергійович (1913—2000) — Герой Соціалістичної Праці.
 Кисляков Михайло Степанович (1908—2003) — Герой Радянського Союзу.
 
 Кисляков Павло Володимирович (1876—1938) — російський і радянський лікар-педіатр, колекціонер і москвознавець.
 Кісляков Роман Федорович (. 1988) — український футболіст.
 

 Спиридон (Кисляков) (в миру  Георгій Степанович Кисляков ; 1875–1930) — архімандрит, публіцист і мемуарист.

Див. також